Srbija:
 Mokra Gora (Užice, Srbija), naselje u sastavu općine Užice
 Mokra Gora (planina), planina u jugozapadnoj Srbiji